El millonario puede referirse:

The Million Pound Note, llamada El millonario en España: Película británica de 1954 protagonizada por Gregory Peck.
El millonario: Película argentina de 1955.
El millonario: Concurso televisivo español  emitido en 2012.